Amoebophilus är ett släkte av svampar. Amoebophilus ingår i familjen Cochlonemataceae, ordningen Zoopagales, divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar 

Oksvampar
Amoebophilus